Emmen néven a következő cikkek találhatók: 
Emmen (Hollandia), település Drenthe tartományban
Emmen (Svájc), település Bern kantonban